Les Plateosauria (platéosauriens en français) forment un clade de dinosaures sauropodomorphes ayant vécu du Trias supérieur jusqu'au Crétacé supérieur qui ont vécu en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Ce groupe a été créé par Gustav Tornier en 1913, avant de tomber dans l'oubli jusqu'aux années 1980.

Définition et historique 
 Le clade a été défini en 1998 par Paul Sereno comme le dernier ancêtre commun de Plateosaurus engelhardti et de Massospondylus carinatus, et ses descendants.
 En 2004, Peter Galton et Paul Upchurch en donnent une définition différente : le dernier ancêtre commun de Plateosaurus engelhardti et de Jingshanosaurus xinwaensis, et ses descendants. Leur analyse cladistique indique que les Plateosauria appartiennent à l'infra-ordre des « Prosauropoda », et inclut la famille des Plateosauridae. Plusieurs genres sont rattachés à ce clade : Coloradisaurus, Euskelosaurus, Jingshanosaurus, Massospondylus, Mussaurus, Sellosaurus et Yunnanosaurus.
 Cependant, dès 2003 et 2007, les analyses phylogénétiques réalisées par Adam M. Yates montrent que les prosauropodes sont en fait un groupe paraphylétique car il n'inclut pas les sauropodes.
 En 2011, trois publications décrivant de nouveaux genres de platéosauriens confirment ce résultat. Dans le cladogramme ci-dessous construit par Novas et ses collègues en 2011, le groupe paraphylétique des prosauropodes est limité par une ligne rouge qui montre qu'il n'englobe pas tous les descendants et, en particulier, les sauropodes :

 Le cladogramme plus récent (2015) et plus développé, établi par Alejandro Otero et ses collègues montre la composition du clade des Plateosauria :

 En 2017, une analyse phylogénétique très complète des premiers dinosaures, réalisée par Matthew Baron, David Norman et Paul Barrett, confirme que les Plateosauridae forment un groupe monophylétique qui se place en groupe frère du clade des Massopoda au sein de celui des Plateosauria.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Sauropodomorpha
 Plateosauridae
 Massopoda

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Dinosaure du Trias
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1913